« L'Homme tranquille » peut désigner :
L'Homme tranquille (The Quiet Man), film américain réalisé par John Ford (1952) ;
L'Homme tranquille, restaurant parisien de la rue des Martyrs.

Homonymie de titre
Homonymie de toponyme